Черемшанский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ельцовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Черемшанка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 348 человек, в том числе 164 мужчины и 184 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 334 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Черемшанка.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Ельцовского района